«Де́сять ло́док» () — австралийский фильм 2006 года в жанре драмы-комедии. Это первый фильм, полностью снятый на одном из аборигенных языков Австралии. Название фильма связано с одной из сюжетных линий: племя аборигенов делает 10 каноэ и отправляется на них за гусиными яйцами, и по ходу их путешествия один из его участников рассказывает историю. Фильм получил специальную премию Каннского фестиваля.

Сюжет 
Все участники фильма, кроме рассказчика, чей голос слышен за кадром на английском языке, говорят на аборигенных языках группы юлнгу (Yuulngu), называемой также  (относится к семье пама-ньюнга), с английскими субтитрами. Все актёры фильма — аборигены, многие из них жили вдалеке от цивилизации и никогда раньше не принимали участия в съёмках, поэтому в фильме они вели себя естественно, изображая свою повседневную жизнь.

Действие происходит в Арнем-Ленде задолго до контакта с европейцами. Рассказчик (Дэвид Галпилил) рассказывает историю, которая происходит перед глазами зрителя в чёрно-белых цветах. В этой истории к воину Даинди (Джеймс Галпилил) во время сбора гусиных яиц обращается его старший родственник. Даинди завидует ему, поскольку у родственника — несколько жён, а у него нет ни одной. Тогда родственник, чтобы наставить Даинди на путь истинный, рассказывает ему старинную историю о ревности, которая предстаёт перед глазами зрителя уже в цветном изображении.

В этой истории сложилась подобная ситуация: молодой воин Иралпарил, которого также играет Джеймс Галпилил, не имеет своей жены и безнадёжно влюблен в Мунанджарру, младшую жену своего старшего брата Риджимирарила (всего у него три жены). Авторитетом в племени пользуется старейшина Бирринбиррин, единственной страстью которого в его преклонном возрасте остался мёд.

Однажды при загадочных обстоятельствах пропадает средняя жена Риджимирарила, Новалингу. Оставаясь внешне спокойным, Риджимирарил кипит от бешенства и ревности и подозревает, что жену могло украсть одно из соседних племён. Однажды на охоте он встречает воина из чужого племени и обвиняет в похищении жены, тот отрицает свою вину, и Риджимирарил убивает его, после чего вместе с Бирринбиррином прячет тело. Однако соседнее племя находит тело и требует мести: по местным обычаям, в обидчика бросают копья до тех пор, пока на его теле не появится хотя бы одна рана. Вместе с Риджимирарилом под копья добровольно встаёт его младший брат Иралпарил, однако копьё попадает всё же в Риджимирарила, который через несколько дней умирает. Перед смертью Риджимирарил исполняет танец смерти — обязательный ритуал во многих племенах австралийских аборигенов. Вскоре после его смерти до похорон в племя возвращается Новалингу и рассказывает, что её действительно похитили, а затем продали в другое дальнее племя, отуда она потом сбежала и поэтому дорога обратно отняла у неё столько времени. Бирринбиррин отговаривает племя от новой войны. После смерти, согласно обычаям племени, к Иралпарилу переходят все жёны брата — не только любимая Мунанджарра, но и две старших, которые тоже требуют внимания. Таким образом, он получил желанное, но счастлив ли он?

Признание 
При бюджете 2,2 млн австралийских долларов он собрал в прокате более 3 млн долларов. Также фильм отмечен премиями Австралийского института кинематографии.

В ролях 
Исполнитель одной из главных ролей, Крузо Курддал, был выходцем из Манингриды, и его родным языком был куньвиньку, тогда как прочие участники — из Рамингининга (Северные территории) — говорили на различных языках группы йолнгу-мата. Возможно, с этим связано то, что Риджимирарил, роль которого исполнял Курддал, в фильме почти не говорит.

См. также 
 Австралийские аборигены
 Доисторическая Австралия

Примечания

Ссылки 
 Ten Canoes official website — Australia
 Ten Canoes official website — US
 Ten Canoes at the National Film and Sound Archive

Кинокомедии Австралии
Кинокомедии 2006 года
Фильмы-драмы Австралии
Культура австралийских аборигенов
Фильмы Австралии 2006 года
Фильмы Рольфа де Хера
Фильмы — лауреаты премии AACTA